Raven steht für:
 Raven (Name), Vor- und Familienname, Pseudonym, zu Namensträgern siehe dort
 Raven (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Raven (Patriziergeschlecht), Patriziergeschlecht der Hansestadt Einbeck
 Raven (Band), britische Band
 Raven (Fernsehserie), Action-Serie aus den 1990ern
 die Hauptrolle und Hauptdarstellerin der Serie Raven blickt durch, Raven-Symoné Pearman als Raven Baxter
 Raven (Heftroman), Horrorserie von Wolfgang Hohlbein
 Raven Software, Spieleentwickler
 Raven – Die Unsterbliche, kanadische Fernsehserie
 Raven (1996), US-amerikanischer Actionfilm von Russell Solberg mit Burt Reynolds
 Raven männlicher Agent, der sexuelle Beziehungen zum Erlangen von Information nutzt, siehe Sexpionage
 Raven FAC, US-Kampfpiloten während des Vietnamkrieges in Laos
 Raven, US-amerikanische unbemannte Flugdrohne, siehe AeroVironment RQ-11
 EF-111A Raven, US-amerikanisches Militärflugzeug, siehe General Dynamics F-111 #EF-111A Raven
 Little Raven, Häuptling der südlichen Arapaho-Indianer
 einen Codenamen für die US-amerikanischen Aufklärungssatelliten namens Trumpet

Raven ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Raven, Ortsteil der Gemeinde Soderstorf in der Lüneburger Heide

in Mazedonien:
 Raven (Mazedonien)

in den Vereinigten Staaten:
 Raven (Illinois)
 Raven (Kentucky)
 Raven (Virginia)

Siehe auch:

 The Raven
 Ravens
 Ravn
 Rawen